Вторичноустни (таксономично: Deuterostomia от гръцки: „втора уста“) са надтип в царството на Животните. Те са подтаксон на Двустранно симетричните от подцарство Същински многоклетъчни. Вторичноустните се отличават от първичноустните при ембрионалното си развитие. Развитието при Вторичноустни е свързано с първото отваряне (blastopore), което се превръща в анус т.е. първо при тях се образува анус, докато при първичноустните от него се развива устата. Хората също се причисляват към вторичноустните.